Il doppio femminile  del torneo di tennis Summer Cup 2 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Anna Shkudun e Al'ona Sotnikova che hanno battuto in finale Olga Ianchuk e Anett Kontaveit 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Alexandra Artamonova /  Eugeniya Pashkova (quarti di finale)
 Olga Doroshina /  Laura Pigossi (quarti di finale)

 Albina Khabibulina /  Anastasіja Vasyl'jeva (semifinali)
 Yuliya Kalabina /  Sofia Shapatava (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Summer Cup 2013